Coroner může znamenat:

 anglicky koroner
 Coroner – švýcarská thrashmetalová kapela
 Coroner (album) – kompilační album stejnojmenné švýcarské thrashmetalové kapely
 Coroner (seriál) – kanadský televizní seriál